ZCO steht für:
 Zentrum Cyber-Operationen
 Flughafen Temuco, Chile (IATA-Code)

Abkürzung